Příjmení Dunham nese více různých osobností:

 Jeff Dunham (* 1962) – americký břichomluvec a sólový komik
 Lena Dunham (* 1986) – americká herečka a filmařka
 Stephen Dunham (1964–2012) – americký herec

Externí odkazy